Pho Thale (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phichit, Thailanda, cu o populație de 60.781 de locuitori și o suprafață de 484,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Bueng Narang district.

Referințe 

Amphoe în provincia Phichit